Sacred Heart Catholic Church and Rectory ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sacred Heart Catholic Church and Rectory (Arizona), ID-Nr. 78003251
 Sacred Heart Catholic Church and Rectory (Oklahoma), ID-Nr. 80003272